Königsberger Vertrag steht für:

 Königsberger Vertrag (1384) zwischen Litauen und dem Deutschen Orden
 Königsberger Vertrag (1656) zwischen Preußen und Schweden